Охримович — украинская фамилия.

Известные носители 
 Охримович, Владимир Юлианович (1870—1931) — правовед, общественно-политический деятель.
 Охримович, Ксенофонт (1848—1916) — священник Украинской Греко-Католической Церкви, депутат Галицкого краевого сейма, москвофил.
 Охримович, Василий Остапович (1914—1954) — украинский националист, член УГВР, ЗП УГВР, ЗЧ ОУН. Майор-политвоспитатель УПА.